Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 615 dans le monde.

 Route 615 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 615 en France